Теджен — город, административный центр Тедженского этрапа Ахалского велаята Туркмении.

География 
Город расположен в Тедженском оазисе, на левом берегу реки Теджен, в 195 км к юго-востоку от Ашхабада (217 км по дороге).

Теджен — железнодорожная станция Туркменских железных дорог. В 1990-х годах была построена железнодорожная ветка Теджен — Серахс — Мешхед (Иран), и станция стала узловой.

Население

Промышленность 
В городе функционируют хлопкоочистительный и карбамидный заводы, текстильные фабрики; молочный и мукомольный заводы.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Теджена. Школы Теджена
 
 

Города Туркменистана
Ахалский велаят